Jamaica, Land We Love to narodowy hymn Jamajki. Słowa do niego napisał Hurg Sherlock, a muzykę skomponował Robert Lightbourne.

Słowa 
Eternal Father bless our land,
Guard us with Thy Mighty Hand,
Keep us free from evil powers,
Be our light through countless hours.
To our Leaders, Great Defender,
Grant true wisdom from above.
Justice, Truth be ours forever,
Jamaica, Land we love.
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love.

Teach us true respect for all,
Stir response to duty’s call, 
strengthen us the weak to cherish, 
Give us vision lest we perish.
Knowledge send us Heavenly Father,
Grant true wisdom from above.
Justice, Truth be ours forever,
Jamaica, land we love.
Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love.

Linki zewnętrzne 
 Treść hymnu na jamajskich stronach rządowych

Symbole narodowe Jamajki
Jamajki Hymn